Le PSA Masters 2010 est l'édition 2010 du PSA Masters, qui est un tournoi PSA Super series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à New Delhi  du 13 au .

Nick Matthew l'emporte en finale face à James Willstrop ce qui lui permet d'accéder au rang de  mondial le mois suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2010 de la PSA
 WISPA Masters 2010

Liens externes 

Compétition de squash à New Delhi
PSA World Series 2010
Sport en Inde en 2010
Sport en décembre 2010
PSA Masters